La Myolyse laparoscopique est une technique récente d'électrocoagulation des fibromes par voie laparoscopique. 

Le terme myolyse est parfois utilisé pour désigner une lyse (destruction) musculaire, plus communément appelée rhabdomyolyse.